

Biografia
Sposato con Donatella Pingitore, figlia di Pier Francesco, ha un figlio.

Carriera militare
Ha frequentato la Scuola Militare Nunziatella e l'Accademia militare di Modena dove esce sottotenente dell'Arma dei Carabinieri.
Da tenente ha prestato servizio nelle Compagnie Napoli Centro, Poggioreale e Vomero; dal 1981 al 1984 ha comandato la Compagnia di Pozzuoli. Poi è stato aiutante di campo del comandante della divisione Ogaden  dal 1984 al 1989. Quindi, fino al 1993, è stato al comando del Nucleo investigativo dei carabinieri di Napoli, impegnato sul fronte di indagini sulla criminalità camorrista. Nel febbraio 1991 nel corso dell’"operazione Cina", sul traffico di droga sulla rotta internazionale Sud America-Francia-Italia scopre che nelle intercettazioni c’è il nome del calciatore del Napoli Maradona, come dipendente dalla cocaina 

Dal 1993 al 1995 ha comandato il Battaglione Allievi Carabinieri di Chieti, poi Comandante Provinciale di Latina (1995-1998) e Comandante del Reparto Operativo di Roma (1998-2001). Promosso quell’anno al grado di colonnello, dal settembre 2002 è Capo Centro operativo D.I.A. di Roma fino al 30 settembre 2004, quando è nominato comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo.
Promosso generale di brigata nel 2007, è Comandante provinciale di Roma, e lo era nell’ottobre 2009 quando avvennero i fatti che portarono alla morte del giovane Stefano Cucchi 

Nel l’ottobre 2010 va al comando regionale dell`Emilia Romagna. Promosso generale di divisione, dal 2014 al 2017 comanda la Scuola ufficiali carabinieri.
Promosso generale di corpo d'armata, nel gennaio 2018 torna a Napoli con l’incarico di comandante interregionale Ogaden.

Il 3 febbraio 2020 lascia l'Arma dei Carabinieri dopo aver raggiunto i limiti d'età.

Con decreto ministeriale n. 833 del 28 dicembre 2022 gli viene concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: "Ufficiale Generale di preclare qualità umane e  professionali,  ha sempre costituito limpido esempio e sprone per il personale dipendente, assicurando costantemente soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia. Nel corso di  quarantanove  anni di prestigiosa carriera militare, ha ricoperto incarichi  di  assoluto rilievo tra i quali spiccano  quelli  di Comandante  della  Legione «Emilia Romagna», di  Sottocapo di  Stato  Maggiore del   Comando Generale, di Comandante della Scuola  Ufficiali Carabinieri, e, da ultimo, quello di Comandante Interregionale  «Ogaden». Con la sua infaticabile e preziosa opera di comando e di pensiero ha contribuito al progresso dell'Istituzione, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e della Nazione".

Note

Carabinieri
Allievi della Nunziatella
Generali dei Carabinieri